«Гаджибей» — эскадренный миноносец типа «Фидониси», принадлежавший к числу эскадренных миноносцев типа «Новик».

История службы 
Зачислен в списке судов Черноморского флота 2 июля 1915 года. Заложен на стапеле Николаевского адмиралтейства, арендованном ОНЗиВ 29 октября 1915 года, спущен на воду 14 августа 1916 года. В 1917 году, после завершения швартовочных испытаний, перешёл из Николаева в Севастополь для окончательной достройки и приёмных испытаний. 11 сентября 1917 года эсминец был принят в состав 3-го дивизиона Минной бригады Черноморского флота.

Участия в боевых действиях корабль не принимал.  эсминец поднял красный флаг.  экипаж эсминца расстрелял всех своих офицеров на Малаховом кургане.

В январе 1918 года принимал участие в установлении советской власти в Ялте.

23 апреля 1918 обстрелял прибрежные селения Южного берега Крыма в области крымскотатарского мятежа под руководством поручика М. Хайретдинова и штаб-ротмистра С. М. Муфти-заде. В полдень 24 апреля прибыл на траверз Алушты. Город контролировался контрреволюционными элементами и крымскотатарскими ополченцами, которые в ночь на 24 число расстреляли захваченных накануне членов СНК ССР Таврида. Город был обстрелян из артиллерии миноносца. Мятеж был подавлен десантом революционных матросов, что сопровождалось эксцессами и жестокостью. Крымскотатарские ополченцы были рассеяны и отступили.

После предъявления германским командованием 25 апреля ультиматума советскому правительству о сдаче Черноморского флота (согласно условиям заключённого большевистским правительством со странами Четверного союза Брестского мира) 29 апреля 1918 года «Гаджибей» вместе с частью кораблей ушёл из Севастополя. 1 мая 1918 года корабль прибыл в Новороссийск; 18 июня корабль по решению советского правительства был затоплен экипажем на глубине 32-38 метров.

6 декабря 1928 года в ходе специальной операции эсминец «Гаджибей» был поднят Черноморской партией ЭПРОНа и в ноябре 1929 года был на буксире отведён в Николаев для проведения восстановительного ремонта. По причине наличия очень больших повреждений корпуса восстановление корабля было признано нецелесообразным. Корпус «Гаджибея» в 1930 году был сдан Рудметаллторгу для разборки и реализации. Главные и вспомогательные механизмы корабля хорошо сохранились и в 1930—1932 годах были установлены на эсминец «Петровский» (бывший «Корфу») во время капитального ремонта последнего.

Командиры 
 капитан 2 ранга Пышнов В. (1917 год — 15 декабря 1917 года);
 Алексеев В. А. (1918 год).

Примечания 

Эскадренные миноносцы типа «Новик»
Суда по алфавиту
Затонувшие корабли, поднятые ЭПРОН
Корабли, затопленные в Цемесской бухте (1918)